1150-летие зарождения российской государственности — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых одной из важнейших дат в истории российского государства.

Согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести временных лет», в 862 году варяг Рюрик с братьями по приглашению таких племён, как чудь, ильменские словене, кривичи и весь, был призван княжить в Новгород. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало государственности восточных славян, в историографии получило условное название Призвание варягов. Летописец назвал причиной приглашения междоусобицу, охватившую жившие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. Рюрик пришёл со всем своим родом, называемым русь, этническая принадлежность которого продолжает дискутироваться.

862 год традиционно считается точкой отсчёта отечественной государственности. В этом году произошло событие, получившее в историографии условное название «призвание варягов».

История выпуска 

В данной серии пять монет, четыре из них выполнены из драгоценных металлов, в данном случае — из серебра и золота, а одна выполнена из стали и имеет очень большой тираж. Все монеты отчеканены в марте 2012 года к 1150-летию зарождения российской государственности. Данная серия интересна тем, что в ней есть и монеты как очень массового тиража, так и очень ограниченного (монета в 10 000 рублей тиражом всего 75 штук). Монет такого номинала в российской нумизматике очень мало, а каждая из них имеет свой номер.

 Монета из стали номиналом 10 рублей тиражом 10 000 000 штук.
 Монета из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля тиражом 5000 штук.
 Монета из серебра 925 пробы номиналом 100 рублей тиражом 300 штук.
 Монета из золота 999 пробы номиналом 50 рублей тиражом 1500 штук.
 Монета из золота 999 пробы номиналом 10 000 рублей тиражом 75 штук.

О монетах

10 рублей

Интересные факты 
 Вес каждой монеты номиналом 10 000 рублей составляет 1 килограмм золота 999 пробы.

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России 

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России